Osoby o tym nazwisku:
 Ricardo Serrão Santos – portugalski biolog i wykładowca akademicki, europoseł
 José Carlos Serrão – brazylijski piłkarz, trener